Acem et ACEM peuvent faire référence à :

Prénom 
Acem est un prénom turc notamment porté par :
 Acem Ali, (mort en 1538 ou 1539), architecte ottoman d'origine persane ;
 Acem Fethioglu, plus connu comme Muhyi Gulshani (1528 ou 1529 – 1606 ou 1608), derviche turc et inventeur de la langue construite Bâleybelen ;
  (1959-), écrivain turc.

Sigle 
 ACEM est un sigle qui fait référence à l'Association des constructeurs européens de motocycles.

Voir aussi 
 , patronyme turc composé du prénom Acem et de -oğlu, suffixe à valeur patronymique qui signifie « fils de ». Acemoğlu signifie donc « fils d’Acem ».

Prénom turc